Un paladin est un chevalier. De plus :

Patronyme 
 Antoine François Paladin, musicien du  ;
 Jean-Paul Paladin, musicien du  ;
 Vladimir Palladin (1859-1922), botaniste russe ;
 Livio Paladin (1933-2000), homme politique italien ;
 Soraya Paladin (née en 1993), coureuse cycliste italienne.

Histoire 
 Paladin group est un groupe de mercenaires néofascistes abrité par l'Espagne franquiste.

Fiction 
 Paladin est une série de bande dessinée d’heroic fantasy humoristique ;
 Paladin est un personnage de comics appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Storia dei Paladini di Francia (« Histoire des paladins de France ») est un roman chevaleresque de Giusto Lo Dico publié en 1858.

Musique 
 Les Paladins est un ensemble de musique baroque français dirigé par Jérôme Correas ;
 Les Paladins est une comédie lyrique de Jean-Philippe Rameau.

Jeux 
Le Paladin est une classe de personnages de certains jeux de rôle et jeux vidéo.

Jeux vidéo 
 Paladins : Champions du Royaume est un jeu vidéo de tir à la première personne ;
 Paladin est un jeu vidéo de tactique au tour par tour sorti en 1988.

Économie 
 Paladin Energy est une société minière australienne ;
 Le Le Paladin est un ancien réseau de bus en Île-de-France.